Lance Ward (né le  à Lloydminster, Alberta, Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel.

Carrière de joueur 
Il a été repêché au ,  au total par les Devils du New Jersey au repêchage d'entrée de 1996. Il a été ensuite repêché en  du repêchage d'entrée de 1998,  au total par les Panthers de la Floride. Défenseur, il termine sa carrière dans l'Elitserien avec le HV 71.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || Rebels de Red Deer|| LHOu|| 28|| 0|| 0|| 0|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996 || Rebels de Red Deer|| LHOu || 72|| 4|| 13|| 17|| 127|| 10|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 1996-1997 || Rebels de Red Deer|| LHOu || 70|| 5|| 34|| 39|| 229|| 16|| 0|| 3|| 3|| 36
|-
| 1997-1998 || Rebels de Red Deer|| LHOu || 71|| 8|| 25|| 33|| 233|| 5|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 1998-1999|| Beast de New Haven|| LAH|| 43|| 2|| 5|| 7|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Matadors de Miami || ECHL|| 6|| 1|| 0|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Komets de Fort Wayne|| LIH|| 13|| 0|| 2|| 2|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Panthers de Louisville||  LAH|| 80|| 4|| 16|| 20|| 190|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2000-2001|| Panthers de Louisville||  LAH|| 35|| 3|| 2|| 5|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Panthers de la Floride|| LNH|| 30|| 0|| 2|| 2|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Panthers de la Floride|| LNH|| 68|| 1|| 4|| 5|| 131|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Panthers de la Floride|| LNH|| 36|| 3|| 1|| 4|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 29|| 0|| 1|| 1|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 46|| 0|| 4|| 4|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Senators de Binghamton||  LAH|| 80|| 3|| 20|| 23|| 278|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 50|| 6|| 4|| 10|| 273|| 14|| 0|| 0|| 0|| 47
|-
| 2007-2008|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 52|| 0|| 7|| 7|| 212|| 16|| 0|| 0|| 0|| 46
|-
| 2008-2009|| Frankfurt Lions|| DEL|| 41|| 1|| 2|| 3|| 86|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien||30 ||0 ||3 ||3 ||73 || 9|| 0|| 0|| 0||10 
|-
| 2010-2011|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien||11 ||0 ||0 ||0 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-

|247||12||44||56||609||4||0||0||0||6

|209||4||12||16||391||-||-||-||-||-

|143||6||14||20||580||39||0||0||0||129

|256||17||76||93||644||31||0||7||7||62

Références 

Naissance en juin 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du Beast de New Haven
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Panthers de Louisville
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Matadors de Miami
Joueur du HV 71
Joueur des Frankfurt Lions
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Lloydminster